Jerković oder Jerkovic ist der Name von:

 Andreas Jerković (* 2000), kroatischer Fußballspieler
 Dragan Jerković (* 1975), kroatischer Handballtorwart
 Dražan Jerković (1936–2008), jugoslawisch-kroatischer Fußballspieler und -trainer
 Goran Jerković (* 1976), kroatischer Handballspieler
 Ivan Jerković (* 1960), serbischer Psychologe 
 Josip Jerković (* 1959), bosnischer Politiker
 Jurica Jerković (1950–2019), jugoslawischer Fußballspieler
 Mate Jerković (1915–1980), jugoslawischer Admiral
 Romana Jerković (* 1964), kroatische Medizinerin und Politikerin (SDP)
 Vedran Jerkovic (* 1981), österreichischer Fußballspieler